Sega er en japansk producent af videospil.

Sega har også flere andre betydninger:
 Sega (musik) – en dansemusikstil
 Sega (Italien) – en by i Provincia di Verona, Italien